podłoże budowlane
 podłoże drukowe
 podłoże gruntowe
 podłoże hodowlane
 podłoże językowe
 podłoże malarskie
 podłoże szklarniowe

Zobacz też